Riga kan syfta på

Riga – () huvudstad i Lettland
1796 Riga – en asteroid
Riga-klass – en sovjetisk skeppsklass bestående av fregatter

Sport 
FK Rīga – en lettisk fotbollsklubb
HK Riga 2000 – ett lettiskt ishockeylag

Geografi

Lettland 

 Riga, huvudstaden,

USA 

Riga, New York – ort i Monroe County, New York
Riga Township, Michigan – borgerlig församling i Lenawee County i den amerikanska delstaten Michigan
Mount Riga (NYCRR-station) – före detta järnvägsstation

Robotskapade Lettlandförgreningar